Ким Джун Хо (род. 9 октября 1995 года, Сеул) — южнокорейский конькобежец. Специализируется на дистанции 500 метров. Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года на отдельных дистанциях (командный спринт).

Принимал участие на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи заняв 21-е место на дистанции 500 метров. На Чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров в 2012 году занял третье место.

Участвовал в Кубке мира по конькобежному спорту 2012/2013 заняв 15-е место

На Чемпионате Южной Кореи по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2012/2013 занял третье место. На этом же чемпионате в сезоне 2014/2015 завоевал золото.

Личные рекорды

Ссылки 
 Speedskatingresults.com 
 Sochi2014.com

Примечания 

Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Конькобежцы Республики Корея
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года